Костянтин Толвінський — геолог
 Микола Толвінський — архітектор
 Тадеуш Толвінський — архітектор